El Limonar kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Limonar, Ocosingo, 
 El Limonar, Puebla, Pantepec, 
 El Limonar, Chicomuselo, 
 El Limonar, Oaxaca, Santa Cruz Zenzontepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar